Mit Sankt Clemens kann gemeint sein:

 Clemens von Irland (Clemens Scotus)
 der apostolische Vater Klemens von Rom